Shafter ist die Bezeichnung mehrerer Städte in den USA:

 Shafter (Illinois)
 Shafter (Kalifornien)
 Shafter (Texas)
 Shafter (Nevada)

Shafter ist der Familienname folgender Personen:
 James M. Shafter (1816–1892), US-amerikanischer Anwalt, Richter und Politiker; von 1842 bis 1849 Secretary of State von Vermont 
 William Rufus Shafter (1835–1906), US-amerikanischer Offizier

Siehe auch:
 Fort Shafter, in Honolulu im US-Bundesstaat Hawaii gelegene Militärbasis der United States Army (USAR)